Допетровская светская архитектура Москвы — список сохранившихся жилых и общественных зданий, возведенных в Москве до создания Российской Империи и перенимания западноевропейского образца светской архитектуры. В список включены жилые палаты в составе монастырей. Список построен в алфавитном порядке по наименованию улиц, на которых находятся строения.

Кремль 
  Подклет Благовещенского собора Московского кремля. Использовался как казнохранилище. Верхняя церковь была снесена и заменена новой, подклет остался. Часть «Музеев Московского Кремля».
  Грановитая палата, Кремль (1487—1491). Самое древнее гражданское здание Москвы. Государственный объект.
  Золотая царицына палата, Кремль. Встроена: в настоящее время в составе Большого Кремлёвского дворца является одним из помещений Резиденции президента.
  Потешный дворец, Кремль (частично встроен)
  Теремной дворец, Кремль (застроен)
   Патриарший дворец и церковь Двенадцати апостолов, Кремль. Часть «Музеев Московского Кремля».

Дворцы 
 . Усадьба «Коломенское» (XVI—XIX). Музей.
 Коломенский дворец Алексея Михайловича (реконструкция)
 Государев двор на Серебряном острове (Усадьба Измайлово). Ворота восточные парадные, Ворота западные, башня мостовая. (Баумана им. городок, 3)
 Дворец Петра I на Яузе (Палаты Петра I (дворец Лефорта Ф. Я.- Меньшикова А. Д.), XVII век, нач. XIX века. (Бауманская 2-я ул., 3 сс.1,2,3)

Фортификационные сооружения 
 Московский Кремль
 Китайгородская стена, 1535—1538 гг. (частично сохранилась и воссоздана)

Палаты

Палаты церковного значения 
 Большая трапезная палата Андроникова монастыря (1504—1506 гг.). Построена по указанию великого князя Ивана III. На первом этаже располагались хозяйственные службы монастыря, на втором находилось одностолпный зал трапезной, устроенной по образцу Грановитой палаты. В конце XVII века к трапезной палате была пристроена церковь Архангела Михаила, объединённая с ней общим карнизом (Андроньевская площадь, 10)
 Братские кельи Высоко-Петровского монастыря (Нарышкинские палаты) (Петровка, 28)
 Келейный корпус Никитского монастыря (XVII—XVIII века) — единственное строение, сохранившееся от женского монастыря, основанного в XVI веке боярином Н. Р. Захарьиным-Юрьевым (Большой Кисловский переулок, 10). 
 Подворье Успенского монастыря Александровой слободы и Флорищевой пустыни (Староваганьковский переулок, 23)

Литература 
 В. Либсон. Возрожденные сокровища Москвы

Примечания

Ссылки 
 Фотообзор московских памятников архитектуры XVII века 
 ЖЖ-сообщество arhiv-palat 

История архитектуры Москвы
 
Списки зданий и сооружений Москвы